Viseu – comune brasiliano dello Stato del Pará
 Viseu – comune portoghese del distretto di Viseu

 Vișeu – fiume della Romania
 Vișeu de Sus – città romena del distretto di Maramureș
 Vișeu de Jos – comune romeno del distretto di Maramureș